

Огема — місто, штат Міннесота
 Огема — місто, штат Вісконсин
 Огема — переписна місцевість, штат Вісконсин